Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2011 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 4 по 10 апреля 2011 года в Кане, Франция. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2012 года.

За две недели до старта чемпионата руководство Ассоциации хоккея КНДР объявило о том, что ни мужская, ни женская сборные не смогут принять участие в чемпионате по финансовым причинам. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах со счётом 5:0.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборные Чехии и Франции пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона. Перед началом чемпионата сборная КНДР объявила, что она не будет участвовать в турнире по финансовым причинам.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Каролин Бальдин
 Защитник:  Катерина Флачшова
 Нападающий:  Жозефин Якобсен

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Алена Поленска
  Жозефин Якобсен
  Вирджиния Буэ
  Шаффрон Аллен
  Джулия Маззоччи

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ж*2